Гула:

 Гула — богиня врачевания в шумеро-аккадской мифологии.
 Гула, Бржетислав (1888—1937) — политический деятель Чехословакии, один из создателей Коммунистической партии Чехословакии.
 Гула, Хатем (род. 1973) — тунисский легкоатлет, которая специализируется в ходьбе на дистанции в 20 километров.